Bahr al-Dschabal bezeichnet:

 Bahr al-Dschabal (Fluss), einen Fluss im Sudan
 Bahr al-Dschabal, früherer Name von Central Equatoria, Bundesstaat im Sudan